The Man Who Was Afraid – film del 1917 diretto da Fred E. Wright
 The Man Who Was Afraid – film del 1920 diretto da Joseph Albrecht